Milord, tractament protocol·lari que rep un lord o persona noble
 Milord (carruatge), cotxe lleuger de quatre rodes, amb capota, tirat per un cavall
 Milord (cançó), cançó d'Édith Piaf